Lessig ist der Familienname folgender Personen:

 Curd Lessig (1924–2019), deutscher Maler, Gestalter von Kirchenfenstern und Grafiker
 Helmut Lessig, deutscher American-Football-Spieler
 Herbert Lessig (1902–1966), deutscher Politiker (KPD)
 Karl Lessig (1847–1911), deutscher Eisenbahningenieur
 Lawrence Lessig (* 1961), US-amerikanischer Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Lässig